O Grande Prémio da Alemanha de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 31 de Julho de 2005.
 Corrida: 31 de Julho de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 GP da Alemanha
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2005
2005
Desporto na Alemanha em 2005